Por Crestwood pode estar à procura de:
 Crestwood (Illinois)
 Crestwood (Kentucky)
 Crestwood (Missouri)

Ver também 
 Crestwood Village

Desambiguação